РР:

 Российский рубль
 Российская республика
 Российская Рапсодия
 Российская Радуга
 Республика Руанда
 Республика Румыния
 Республика Рагуза
 Республика Риф
 Республика Роз